Oulad Sbaita kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Sbaïta (stamområde), Tanger-Tétouan, 
 Oulad Sbaïta (ort), Tanger-Tétouan, 
 Oulad Sbaita (kommun i Marocko), Doukala-Abda, El-Jadida, 

Robotskapade Marockoförgreningar